76-й чемпионат Франции прошёл в Марселе с 12 по 25 августа 2001 года.

Участники чемпионата были разбиты на две группы по восемь шахматистов в каждой. Первые четыре в каждой группе квалифицировались в следующий этап. В группе А было большим сюрпризом, что Жоэль Лотье не смог попасть в первую половину.
В группе Б Элуа Реланж победил в тай-брейке в блиц Иосифа Дорфмана со счётом 2½ : 1½, а Игорь-Александр Натаф отказался участвовать в тай-брейке и поэтому отсутствовал в следующем этапе.
В финале шахматисты играли только против участников другой квалификационной группы. Набранные очки суммировались.

Таблица

Группа А

Группа Б

Финал А 
Партии помеченные тёмным фоном были сыграны в предварительной группе.

Финал Б 
Партии помеченные тёмным фоном были сыграны в предварительной группе.

Матч-турнир за первое место 
Проходил 24 августа.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2001 год в шахматах
Август 2001 года
Спорт во Франции в 2001 году